Strangford (Anglia) – wieś w Anglii
 Strangford (Irlandia) – wieś w Irlandii Północnej
 Strangford Lough – jezioro w Irlandii Północnej